Boutersem United is een Belgische voetbalclub uit Boutersem. De club is bij de KBVB aangesloten met stamnummer 7781 en heeft groen als clubkleur. De club is ontstaan uit een fusie van meerdere clubs uit Boutersem. De club speelt in Derde Provinciale.

Geschiedenis 
Boutersem United ontstond in 2018 uit de fusie van verschillende Boutersemse voetbalclubs: Sporting Roosbeek-Neervelp (dat reeds een fusieclub was tussen Sporting Roosbeek en Jong Neervelp) en Verbroedering Boutersem. De nieuwe fusieclub ging verder onder het stamnummer van Sporting Roosbeek-Neervelp. Het stamnummer van Verbroedering Boutersem werd geschrapt.

De club startte in Derde provinciale. Het eerste seizoen eindigde de club op de vijfde plaats.

Resultaten

Vlaamse voetbalclub
Sport in Boutersem
Sportvereniging in Vlaams-Brabant